Шротт (, ) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Шротт, Карл (род. 1953) — австрийский саночник, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года.
 Шротт, Эрвин (род. 1972) — уругвайский оперный певец, бас-баритон.

Ссылки